

Persone 
 Amerindo Camilli (1879-1960) – filologo e linguista italiano
 Camillo Camilli, talvolta noto come Camillus Camilli (1703 circa-1754) – liutaio italiano
 Eric Camilli (1987) – pilota di rally francese
 Fabio Camilli (1962) – attore italiano
 Fabrizio Camilli (1955) – politico e imprenditore italiano
 Paolo Camilli (1986) – attore e regista italiano
 Piero Camilli (1950) – imprenditore, politico e dirigente sportivo italiano
 Simone Camilli (1979-2014) – giornalista e fotoreporter italiano

Religione 
 Camilli –  nella religione romana, giovani che assistono il sacerdote durante il sacrificio